Михаил Ашкинази: Ашкинази, Михаил Александрович (1873—1941) — журналист, фельетонист, переводчик.
 Ашкинази, Михаил Осипович (1851—1914) — писатель, переводчик, литературный и музыкальный критик, журналист.